Svjetsko prvenstvo Divizije I 2008. održava se u dvjema skupinama.

Mjesta i nadnevci održavanja 

Natjecanje skupine "A" se održalo u Austriji, u Innsbrucku.

Održava se od 13. do 19. travnja 2008. godine

Natjecanje skupine "B" se održalo u Japanu, u Saporu.

Održava se od 13. do 19. travnja 2008. godine.

Sudionici 
skupina A:
Austrija, Uj. Kraljevstvo, Kazahstan, J. Koreja, Nizozemska i Poljska

skupina B:
Estonija, Hrvatska, Mađarska, Japan, Litva i Ukrajina.

Rezultati

Konačne ljestvice 

skupina "A"

Austrija se 2009. natječe u Elitnoj diviziji.
J. Koreja je ispala u Diviziju II.

 skupina "B"

Mađarska će se 2009. natjecati u Elitnoj diviziji.
Estonija je ispala u Diviziju II.

Vidi još 
SP u hokeju na ledu Divizije II 2008.
SP u hokeju na ledu elitne divizije 2008.

2008.